Diskont (z anglického discount [diskaunt] – sleva) může být:

 diskontní prodejna nebo krátce diskont – maloobchodní prodejna konkurující klasickým prodejnám a supermarketům co nejnižší cenou
 diskontní sazba nebo krátce diskont – úroková sazba pro půjčování peněz centrální bankou ostatním bankám
 diskont (dluhopis) – rozdíl mezi nominální hodnotou dluhopisu a jeho prodejní cenou
 diskont (forfaiting) – rozdíl mezi nominální hodnotou pohledávky a její cenou při forfaitingu
 diskont (směnka) – poplatek za eskont směnky

Související články 

 Diskontní míra
 Diskontování